

Зеб'юлон — місто, штат Джорджія
 Зеб'юлон — місто, штат Північна Кароліна